L’homme armé (фр. Вооружённый человек) — французская песня эпохи Возрождения;
 L’homme armé — месса французского композитора 15 века Антуана Бюнуа;
 L’homme armé — месса франко-фламандского композитора 15 века Гийома Дюфаи;
 L’homme armé — месса фламандского композитора 15 века Йоханнеса Окегема;
 L’homme armé — месса месса французского композитора 15-16 веков Жоскена Депре с подзаголовком «sexti toni» (шестого тона);
 L’homme armé — месса месса французского композитора 15-16 веков Жоскена Депре с подзаголовком «super voces musicales»;
 L’homme armé — месса испанского композитора 16 века Кристобаль де Моралеса;
 Missa super l’homme armé — для певца или певицы и ансамбля (1968, ред. 1971) английского композитора сэра Питера Максвелла Дейвиса;
 L’homme armé — сингл словенской индастриал-группы Laibach из дебютного альбома (1985);
 Вооружённый человек () — месса Карла Дженкинса, имеющая подзаголовок «A Mass for Peace» («Месса мира») (2000).